Kong Harald eller Kong Harold kan henvise til flere monarker med dette navn:

Danmark 
 Harald Blåtand (død ca. 985/986) – konge af Danmark ca. 958–ca. 986
 Harald 2. (død senest 1018) – konge af Danmark 1014–ca. 1018
 Harald Hen (ca. 1041–1080) – konge af Danmark 1076–1080

England 
 Harald Harefod (ca. 1016–1040) – konge af England 1037–1040
 Harold Godvinson (1022–1066) – konge af England januar–oktober 1066

Norge 
 Harald Hårfager (ca. 850–ca. 932) – konge af Norge ca. 871–ca. 932
 Harald Gråfeld (død 970) – konge af Norge ca. 959–970
 Harald Hårderåde (1015–1066) – konge af Norge 1046–1066
 Harald Gille (ca. 1103–1136) – konge af Norge omkr. 1130–1136
 Harald 5. (født 1937) – konge af Norge siden 1991

Andet 
 Harald 1. Olafsson (1223–1248) – konge af Man og Hebriderne 1237–1248